Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 2005 vond plaats van 31 oktober tot en met 9 november 2005 in Pernis. 
Er werd 1 partij per dag gespeeld met een rustdag op 6 november.
Tanja Chub werd kampioene met 16 punten uit 9 partijen. 
Vitalia Doumesh werd 2e met 14 punten en Sarah Rijgersberg 3e met 11 punten.

Resultaten

Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement werd als hoogste geklasseerd degene met de meeste winstpartijen en als dat gelijk was degene met de meeste SB-punten.

Externe links
 Halve finale groep A
 Halve finale groep B
 Eindstand met scoretabel, partijen en tussenstanden
 Fragmenten

Dammen in 2005
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Pernis
Sportevenement in Rotterdam